Драфт НХЛ 1983 года состоялся в монреальском «Форуме».

Процедура драфта 

Во время 21-го драфта НХЛ в 12-ти раундах было выбрано 242 хоккеиста. Первым номером драфта стал Брайан Лоутон, выбранный клубом «Миннесота Норт Старз». В предыдущие 20 драфтов под первым номером всегда выбирался канадский хоккеист. На драфте 1983 года эта традиция была нарушена – «Миннесота Норт Старз» подписала американского нападающего Брайана Лоутона.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 113;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 46,7;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 392;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 77;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 191;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 468.

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1983 года на The Internet Hockey Database
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1983/84

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1983 год в хоккее